Néferirkarê est un nom porté par deux pharaons égyptiens :

 Néferirkarê Kakaï, troisième souverain de la  (Ancien Empire).
  ().

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité